Giurato – membro di una giuria
Blasco Giurato – direttore della fotografia italiano, fratello di Luca e Flavio
Flavio Giurato – cantautore italiano, fratello di Luca e Blasco
Giuseppe Giurato – schermidore italiano
Luca Giurato – giornalista e conduttore televisivo italiano, fratello di Blasco e Flavio